As Surdolimpíadas de 2005, oficialmente conhecidas como XX Surdolimpíadas de Verão, foram em realizadas em Melbourne, na Austrália. É um evento multidesportivo exclusivo para portadores de deficiência auditiva. Foi a segunda vez que o evento foi realizado na Ásia - Pacífico e também no Hemisfério Sul.O vôlei de praia foi incluído no programa desta edição.

Processo de candidatura 
Melbourne derrotou a outra candidata Košice,na Eslováquia durante o processo de candidatura,para as XX Surdolímpiadas,no Congresso do CISS em Davos,durante as Surdolímpiadas de Inverno de 1999.

Esportes 

  Atletismo (43)
  Badminton (6)
  Basquetebol (2)
  Boliche (10)

  Ciclismo (4)
  Futebol (2)
  Handebol (1)
  Lutas (14)

  Natação (39)
  Orientação (8)
  Pólo Aquático (1)
  Tênis (7)

  Tênis de mesa (7)
  Tiro desportivo (10)
  Vôlei (2)
  Vôlei de Praia (2)

Quadro de medalhas 
 País sede destacado.

2005
Eventos multiesportivos de 2005
Eventos esportivos sediados na Austrália
Desporto na Austrália em 2005